Німфа — в античній міфології нижчі божества природних стихій, у дівочому образі.
 Німфа — передімагінальна стадія індивідуального розвитку членистоногих.
 Німфа — німфовий папуга з роду Какаду.
 Німфи () — рідковживане позначення малих статевих губ

Див. також 
 Німфоманія